Jméno Marc nosí více různých osob:

 Marc-Antoine Charpentier (1643–1704) – francouzský hudební skladatel
 Marc Isambard Brunel (1769–1849) – francouzsko-britský inženýr
 Marc Monnier (1827–1885) – švýcarský spisovatel
 Marc Ferrez (1843–1923) – brazilský fotograf
 Marc Birkigt (1878–1953) – švýcarský konstruktér
 Marc Bloch (1886–1944) – francouzský historik
 Marc Chagall (1887–1985) – bělorusko-francouzský malíř
 Marc Augé (* 1935) – francouzský etnolog a antropolog
 Marc Alaimo (* 1942) – americký herec
 Marc Ouellet (* 1944) – kanadský kněz
 Marc Faber (* 1946) – švýcarský investor
 Marc Nathanson (* 1946) – americký podnikatel
 Marc Bolan (1947–1977) – britský zpěvák
 Marc Garneau (* 1949) – kanadský politik
 Marc Ravalomanana (* 1949) – madagaskarský politik
 Marc Surer (* 1951) – švýcarský automobilový závodník
 Marc Ribot (* 1954) – americký kytarista
 Marc Dutroux (* 1956) – belgický sériový vrah
 Marc Almond (* 1957) – britský zpěvák
 Marc Emery (* 1958) – kanadský aktivista
 Marc Shaiman (* 1959) – americký hudební skladatel
 Marc Evans (* 1963) – velšský režisér
 Marc Girardelli (* 1963) – lucemburský lyžař
 Marc Warren (* 1967) – anglický herec
 Marc Rosset (* 1970) – švýcarský tenista
 Marc Andreessen (* 1971) – americký podnikatel
 Marc Overmars (* 1973) – nizozemský fotbalista
 Marc Gené (* 1974) – španělský závodní jezdec
 Marc-Vivien Foé (1975–2003) – kamerunský fotbalista
 Marc Gicquel (* 1977) – francouzský tenista
 Marc Savard (* 1977) – kanadský hokejista
 Marc Raquil (* 1977) – francouzský atlet
 Marc-André Bergeron (* 1980) – kanadský hokejista
 Marc López (* 1982) – španělský tenista
 Marc Burns (* 1983) – atlet a sprinter reprezentující Trinidad a Tobago
 Marc-André Fleury (* 1984) – kanadský hokejista
 Marc Staal (* 1987) – kanadský hokejista
 Marc Bartra (* 1991) – katalánský fotbalista
 Marc Muniesa (* 1992) – španělský fotbalista
Další významy:

 Marc (software) - komerční výpočtový program Metody konečných prvků